Okręty US Navy o nazwie USS "Benner":
 Pierwszy "Benner" (DE-551) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi "Benner" (DD-807) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-70.

Benner